Мохаммад Султан (, ) — афганский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Участник летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Мохаммад Султан родился 23 декабря 1918 года.

В 1936 году вошёл в состав сборной Афганистана по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине, поделившей 5-6-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 3 мяча (по одному в ворота сборных Германии, США и Бельгии).

Впоследствии стал начальником полиции Пенджаба, в которой работали известные хоккеисты.

До конца жизни носил титул «Шазада» (Принц).

Умер в 1971 году.

Семья 

После женитьбы стал членом королевской династии Дуррани, в которую входил его тесть Мохаммад Юсуф, министр сельского хозяйства и спорта Афганистана.

Брат его жены Мохаммад Асиф в 1936 году играл вместе с ним на летних Олимпийских играх в Берлине.

Примечания 

Хоккеисты на траве Афганистана
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года